Endt ist der Name folgender Orte:

 Endt (Gemeinde Hochburg-Ach), Ortschaft von Hochburg-Ach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Endt (Gemeinde Kallham), Ortschaft von Kallham, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich

Endt ist der Familienname folgender Personen:

 Everard Endt (1893–??), US-amerikanischer Segler
 Franz Xaver Endt (1891–1944), deutscher römisch-katholischer Geistlicher und Märtyrer
 Hermann vom Endt (1861–1939), deutscher Architekt
 Johann Endt (1869–1951), deutschböhmischer Lehrer, Volkskundler und Heimatforscher
 Rudi vom Endt (1892–1966), deutscher Maler und Schriftsteller